Ювента — римська богиня юності.
 Ювента (компанія) — українська фабрика меблів для ванних кімнат.